Ren steht für:

 Ren, das arktische Rentier aus der Familie der Hirsche
 Ren (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Ren (ägyptische Mythologie), Name (altägyptisch)
 Ren (Konfuzianismus), chinesischer Begriff für Menschlichkeit
 Ren (Xingtai), ein Kreis der chinesischen Stadt Xingtai in der Provinz Hebei

ren steht für:
 Rengao (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Vietnam
 die Niere im Lateinischen

REN steht für:
 Flughafen Orenburg, Russland (IATA-Code)
 REN (Fernsehsender), privater russischer Fernsehsender
 Redes Energéticas Nacionais, portugiesischer Übertragungsnetzbetreiber
 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, siehe REN21

Siehe auch:
 Rehn
 Renn

Abkürzung